Alesana steht für:

 Alesana, US-amerikanische Post-Hardcore-Band

Personen:
 Tofilau Eti Alesana (1924–1999), Politiker aus Samoa